«Brüder des Schattens — Söhne des Lichts» — десятый альбом немецкой группы краут-рока Popol Vuh, изначально выпущенный в 1978 году.

Первые две композиции альбома были использованы в саундтреке фильма Вернера Херцога «Носферату - призрак ночи»".

Характеристика 
Brüder des Schattens — Söhne des Lichts доставляет наслаждение полностью всеми характерными составляющими звучания Popol Vuh на протяжении последних лет, включая восхищение перед средневековыми песнопениями, этнический фьюжн и мелодичный эмбиент. Альбом содержит длинные абстрактные композиции, исполненные с помощью гитары, фортепиано и студийных эффектов. Сегодня стиль альбома назвали бы просто нью-эйдж, однако для своего времени это была революционная музыка, давшая толчок развитию современной импрессионистской музыки.

Список композиций 
Все треки написаны Флорианом Фрике, кроме треков 3 и 4, написанных Флорианом Фрике и Даниелем Фихелшером.

 1. «Brüder des Schattens — Söhne des Lichts» — 18:47
 2. «Höre, der du wagst» — 5:52
 3. «Das Schloß des Irrtums» — 5:35
 4. «Die Umkehr» — 5:57
Бонус-трек на переиздании 2006 года
 5. «Sing, for Song Drives Away the Wolves» — 4:15

Состав музыкантов 
 Флориан Фрике — фортепиано
 Даниель Фихелшер — электрогитара, акустическая гитара, перкуссия
Приглашенные музыканты
 Роберт Элиску — гобой
 Алоиз Громер — ситар
 Тед де Йонг — танпура
 Ансамбль церковного хора Мюнхена
 Гвидо Хиеронимус — цифровые инструменты (на треке 5)

Примечания

Ссылки 
 https://www.webcitation.org/6G5DnWy6A?url=http://www.allrovi.com/music/album/br%C3%BCder-des-schattens--s%C3%B6hne-des-lichts-mw0000563708
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=6140
 
 http://www.popolvuh.nl/nosferatubds
 http://www.venco.com.pl/~acrux/bruder.htm

Альбомы Popol Vuh
Альбомы Brain Records